Die 1. divisjon 1998 war die insgesamt 36. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die achte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 19. April 1998 und endete am 18. Oktober 1998.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den Zwölften der Tippeligaen um den letzten freien Platz für die folgende Saison in der Tippeligaen. Die vier letzten Teams stiegen in die 2. divisjon ab.

Abschlusstabelle

Play-off 
Die Spiele fanden am 28. und 31. Oktober 1998 statt.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 1. division fotball.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 1998
1998